Mondiali 1932 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1932:

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1932 – 35ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1932 – 12ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1932 – 6ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1932 – 30ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1932 – 31ª edizione

Sci alpino 
Campionati mondiali di sci alpino 1932 – 2ª edizione

Sci nordico 
Campionati mondiali di sci nordico 1932 – 9ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1932 – 6ª edizione

Tiro con l'arco 
Campionati mondiali di tiro con l'arco 1932 – 2ª edizione